Duce – comandante nella storia romana
 Aimone Duce – pittore italiano
 Alessandro Duce – politico e storico italiano